Le mot construction peut désigner différentes notions.

Construction à caractère matériel 

 Construction de bâtiments et ouvrages terrestres ;
 Construction navale : construction de bâtiments de haute mer et de navigation côtière ;
 Construction mécanique : Construction de produits industriels ;
 Construction aéronautique ;
 Construction électrotechnique.

Construction en mathématiques

Algèbre et analyse 

 Construction des entiers naturels ;
 Construction des entiers relatifs ;
 Construction des nombres rationnels ;
 Construction des nombres réels ;
 Construction des nombres complexes ;
 Construction d'une parabole tangente par tangente ;
 Construction de l'anneau des polynômes.

Géométrie 
 Construction géométrique
 Construction de l'angle moitié ;
 Construction à la règle seule ;
 Construction à la règle et au compas ;
 Construction d'un cercle point par point ;
 Construction du pentagone régulier à la règle et au compas ;
 Constructions du milieu d'un segment ;
 Construction de Wythoff.

Cryptologie 

 Construction de Lai-Massey
 Construction de Davies-Meyer
 Construction de Luby-Rackoff
 Construction de Merkle-Damgård
 Construction de Matyas-Meyer-Oseas
 Construction de Miyaguchi-Preneel

Entreprises 

 Constructions électriques de France
 Constructions industrielles de la Méditerranée
 Constructions mécaniques de Normandie
 Constructions Aéronautiques du Béarn

Autres domaines 

 Construction du jeu (sport)
 Construction du nombre chez l'enfant (psychologie)
 Construction (philosophie)
 Construction de Dieu (philosophie)
 Construction sociale des technologies (sociologie)
 Construction dans le domaine des beaux-arts, et la mise en place des formes et des couleurs de l'image.